Lipna ou Lipná  peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Lipna, un village ans la voïvodie de Łódź
 Lipna, un village ans la voïvodie de Lubusz
 Lipna, un village ans la voïvodie de Petite-Pologne

en République tchèque
 Lipná, un village dans la région de Karlovy Vary

Homonymie de localités